Аґенор Ґолуховський (старший) — Аґенор Ромуальд Онуфрій Ґолуховський.
 Аґенор Ґолуховський (молодший) — Аґенор Марія Ґолуховський.

Ґолуховські